Натальинская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Натальинская волость (Константиноградский уезд) — в составе Полтавской губернии
 Натальинская волость (Бугурусланский уезд) — в составе Самарской губернии
 Натальинская волость (Новоузенский уезд) — в составе Самарской губернии
 Натальинская волость (Самарский уезд) — в составе Самарской губернии